Франсуа́ I
 Франсуа I д'Орлеан-Лонгвиль (1447—1491) — граф Дюнуа, Лонгвиль и Танкарвиль (c 1468), коннетабль и камергер Нормандии, пэр Франции.
 Франсуа I де Бо (ок. 1330—1422) — граф Андрии, Монтескальозо и Скуиллаче, сеньор де Берр (с 1351), 1-й герцог Андрии (с 1352).
 Франсуа I де Невер (1516—1561) — французский придворный и полководец из Клевского дома, 1-й герцог де Невер (с 1539).
 Франсуа I Лотарингский (1519—1563) — см. Франсуа де Гиз. См. также